Syria puede referirse a:
La República Árabe Siria, por una de las transliteraciones del nombre.
La cantante italiana Syria, conocida por la canción “Non ci sto”.
La provincia romana de Syria.
Uno de los reinos caballerescos del mundo ficticio de Warlords.